Navnet Jama kan henvise til flere artikler:
  er et peer-reviewed medicinsk tidsskrift, der udgives af den amerikanske lægeforening.
Sofie Jama -  dansk forfatter og debattør med dansk-somalisk baggrund.
 Jama var ind til 1973 navnet på den ukrainske by Siversk.